Бредесен () — фамилия.
 Бредесен, Пер (1930—2022) — норвежский футболист, нападающий.
 Бредесен, Эспен (род. 1968) — норвежский прыгун с трамплина, выступавший с 1990 по 2000 год.